Pod koszem (ang. Hang Time 1995-2000) – amerykański serial telewizyjny nadawany niegdyś przez kanał telewizyjny TVN i ZigZap.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 2000
Programy telewizji NBC